Chiesa di San Gioacchino – chiesa di Messina
 Chiesa di San Gioacchino – chiesa di Narcao
 Chiesa di San Gioacchino – chiesa di Palermo
 Chiesa di San Gioacchino – chiesa di Torino
 Chiesa di San Gioacchino – chiesa statunitense di Manhattan 
 Chiesa di San Gioacchino a Pontenuovo – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Gioacchino in Prati – chiesa di Roma